Focus on the Family — американская общественная евангельская христианская организация. Штаб-квартира расположена в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Деятельность FotF направлена на «воспитание и защиту Богом установленного института семьи и продвижение библейской истины во всем мире». Она заключается, главным образом, в выпуске радиопередач, журналов, видео и аудио записей.

Собственники и руководство 
Focus on the Family основана в 1977 году Джеймсом Добсоном, который по 2003 год был единственным главой организации. В 2003 году Доналд Хоудел стал президентом и исполнительным директором (CEO), ответственным за повседневную деятельность организации. Джеймс Добсон остался председателем Совета директоров, с представительскими и креативными полномочиями. 27 февраля 2009 года было объявлено что Джеймс Добсон уходит с поста Председателя Совета Директоров, и к началу 2010 года он больше не был публичным представителем Focus on the Family и ведущим ежедневных радиопередач.
В марте 2005 года Хоудел уходит на пенсию, и Джим Дейли, занимавший пост Вице-Президента, ответственного за международную деятельность, принял на себя обязанности президента и главного исполнительного директора.

Деятельность

Брак и семья 
Основная деятельность Focus on the Family — укрепление традиционного брака и семьи. Многое из основных концепций по поводу семейных и воспитательных вопросов взято из опубликованных работ Джеймса Добсона, который написал книги по темам от воспитания детей до помощи семейным парам, испытывающим материальные трудности, в предотвращении разводов. Организация поддерживает бесплатную телефонную консультацию для людей в сложных семейных условиях.

Радиотеатр Focus on the Family 
Focus on the Family выпускает адаптации классической, духовной, биографической литературы в виде радиоспектаклей.
Радиотеатр начался с исторических биографий Сквонто (Легенда о Сквонто), Иисуса (Отчеты Луки), Дитриха Бонхёффера (Бонхёффер: цена свободы), и, в 1996 году, 90-минутная драма по мотивам произведения Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в про́зе: свя́точный расска́з с привидениями» .
В 2003 году радиотеатр Focus on the Family выпустил радиоспектакль по серии романов Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии», с участием более 100 английских актёров.
FotF также производит детский радиосериал «Приключения в Одисси» (Adventures in Odyssey). Сериал начался в 1987 году под названием «Семейные Портреты». Главный персонаж — Джон Эйвери Виттакер, пожилой джентльмен, христианин, управляющий магазином мороженого «Whit’s End» в Одисси. Виттакер передает и учит детей Одисси таким христианским ценностям как ответственность, доброта, любовь к ближним, уважение к частной собственности и т. п. В 1987 году сериал был переименован в «Odyssey. USA.»
Современное название (Adventures in Odyssey) радиосериал получил в 1988 году.

Показатели деятельности 
В ноябре 2008 года Focus on the Family объявила о сокращении 202 рабочих мест, составляющих 18 процентов от общей рабочей силы. Организация также сократила бюджет от 160 миллионов долларов в 2008 финансовом году до 138 миллионов долларов в 2009 финансовом году.

Международная деятельность 
Focus on the Family присутствует в следующих странах и регионах:
 Австралия: Focus on the Family Australia , Клейтон, штат Виктория
 Канада: Focus on the Family Canada , Ванкувер
 Латинская Америка: Enfoque a la Familia , Сан-Хосе, Коста-Рика
 Индонезия: Fokus Pada Keluarga , Джакарта
 Ирландия: Focus on the Family Ireland , Дублин
 Южная Корея: Focus on the Family Korea, Сеул
 Малайзия: Focus on the Family Malaysia , Селангор
 Сингапур: Focus on the Family Singapore

См. также 
 Family Research Council

Примечания

Ссылки 
 Сайт Focus on the Family 
 Сайт Adventures in Odyssey 

Религиозные организации США
Организации антигомосексуального толка
Христианские организации
Евангельские христиане
Консервативные организации в США